College Park peut désigner :
 College Park, une ville du Maryland
 College Park, une ville de Géorgie